Spittel steht für:

 Spital (schweizerisch), siehe Krankenhaus
 Schloss Spittel in Sumiswald, Schweiz
 deutscher Name der französischen Gemeinde L’Hôpital im Département Moselle
 Spittel (Kamenz), Ortsteil von Kamenz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Spittel (Weißenberg), Ortsteil von Weißenberg im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Spittel, bis 1938 Wolka, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Spittel ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Spittel-Wilson (1912–2010), britische Schriftstellerin
 Olaf R. Spittel (* 1953), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Verleger

Siehe auch:
 Spittal
 Spittelmarkt
 Spittl